Русские транскрипции для японского языка — системы записи японских слов средствами русского алфавита, закреплённые в научной литературе и применявшиеся на практике.

Свои системы транскрипции предлагали учёные Е. Г. Спальвин (1900), Д. М. Позднеев (1907) и Е. Д. Поливанов (1917).

В настоящее время в России используется система транскрипции, разработанная Е. Д. Поливановым.

Транскрипция Спальвина 
Первая русская транскрипция для японского языка была создана в 1900 году Е. Г. Спальвиным, который в то время начинал преподавать японский язык в Восточном институте (Владивосток). Свою систему, претерпевшую небольшие изменения после реформы русской орфографии 1918 года, Спальвин использовал и в последней работе «Японский разговорный язык» (1933).

Японское え э в транскрипции Спальвина записывается как е. Учёный считал, что буква э служит для передачи различных иноязычных звуков и «при дальнейшем упрощении русской орфографии» якобы имеет «все шансы совершенно отпасть». Долгие гласные Спальвин предлагал обозначать чёрточкой над буквой (макроном) или двоеточием, однако долгий и он передавал удвоением буквы: ии. Из японских дифтонгов им были отмечены еи, ае, аи, оу; китайские он передавал через ай, ей.

Японский звонкий, параллельный спиранту с, Спальвин записывал как дз. Йотированные а, у он обозначал буквами я, ю; йотированное о передавалось им через iо (йо после реформы 1918 года). С помощью йо он также обозначал о после смягчённых согласных (Токйо).

При необходимости раздельного чтения гласного от предшествующего согласного Спальвин применял дефис: ген-ин. Допустимым он считал и употребление в подобной ситуации твёрдого или мягкого знака: генъин или геньин.

В таблице годзюон четвёртую вертикаль слогов Спальвин передавал через та — ци — цу — те — то (да — цзи — цзу — де — до в озвончении). Слоги с мягкими согласными записывались как ця — цю — цйо и цзя — цзю — цзйо.

Среди русских японистов транскрипция Спальвина имела широкое распространение.

Транскрипция Позднеева 
В 1907 году Д. М. Позднеев ввёл в учебное пособие «Токухон» несколько отличающуюся от системы Спальвина транскрипцию. Она была ориентирована на токийское произношение и должна была приблизить звучание записанных в соответствии с ней слов к речи японцев.

Спальвинское е Позднеев заменил на э. Долготу гласных он обозначал с помощью удвоения: аа, оо, уу, ии. Долгие йотированные гласные передавались через яа, ёо, юу. Вместо iо (йо) учёный ставил ё (ёку вместо йоку); цйо в его системе записывалось как цё. Взамен дз Позднеев использовал з. Дифтонги китайского происхождения он транскрибировал как аи, эи.

В отличие от транскрипции Спальвина данная система не получила широкого распространения, однако она была учтена Е. Д. Поливановым.

Транскрипция Поливанова 

Третья русская транскрипция для японского языка была разработана в 1914 году Е. Д. Поливановым и научно обоснована им в 1917 году в специальной брошюре «О русской транскрипции японских слов». В своей системе учёный стремился как можно точнее передать типичное для токийского диалекта произношение обычными средствами русской графики.

Как и Позднеев, Поливанов использует буквы э и ё. Параллельный с звонкий он, подобно Спальвину, передаёт через дз. Долгие гласные он обозначает чёрточкой-макроном. Китайские дифтонги в транскрипции Поливанова записываются как ай, эй.

Ряды та — ци — цу — те — то, да — цзи — цзу — де — до, ця — цю — цйо, цзя — цзю — цзйо в транскрипции Спальвина у Поливанова передаются через та — ти — цу — тэ — то, да — дзи — дзу — дэ — до, тя — тю — тё, дзя — дзю — дзё соответственно.

Примечания

Литература 
 
 

Японский язык
Кириллица
Японск